Rucker
 Johnny the Rucker
 Lamman Rucker
 Rudy Rucker

Se även 
 Rücker
 Rückersköld, en svensk adelsätt som tidigare hette Rücker
 Anna Maria Rückerschöld (Rücker)

Efternamn